Höchsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Höchsmann (1902–1990), österreichische Modeschöpferin
 Gustav Höchsmann (1907–1992), deutscher Jurist, Präsident des hessischen Rechnungshofes
 Ludwig Höchsmann (1802–1881), Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Wiktor Hoechsman (1894–1977), polnischer Radrennfahrer